Jméno Fitzroy může označovat:

Jméno 
 Matylda FitzRoyová (1113–1148) – bretaňská vévodkyně
 Robert FitzRoy (1805–1865) – britský mořeplavec a meteorolog

Geografie 
 Rio Fitzroy – řeka v Jižní Americe pramenící nedaleko hory Mount FitzRoy
 Fitzroy (řeka v Queenslandu) – řeka v Queenslandu v Austrálii
 Fitzroy (řeka v Západní Austrálii) – řeka v Západní Austrálii v Austrálii
 Fitzroy (řeka ve Victorii) – řeka ve Victorii v Austrálii
 Mount FitzRoy, Cerro Chaltén – hora na hranici mezi Argentinou a Chile, nejvyšší vrchol Patagonských And
 Fitzroy (Melbourne) – dřívější město v jihovýchodní Austrálii, dnes předměstí Melbourne

Biologie 
 fitzroya – monotypický rod stromů z čeledi Cupressaceae rostoucí v jižním Chile a Tasmánii.
 fitzroya cypřišovitá